Cristo morto – dipinto di Annibale Carracci
Cristo morto – dipinto tempera su teladi Vittore Carpaccio databile al 1520
Cristo morto – rilievo bronzeo di Donatello
Cristo morto – dipinto di Andrea Mantegna databile tra il 1475-1478

Pagine correlate 
 Compianto sul Cristo morto (disambigua)